De verzamelnaam voor Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland, zie Flevoland.
Het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders